Ѝкер Касѝяс Ферна̀ндес (, ) е испански футболен вратар, роден на 20 май 1981 г. в Мадрид. Той е бивш играч и капитан на Реал Мадрид и настоящ такъв на националния отбор по футбол на Испания. Касияс е световен шампион, двукратен европейски шампион с националния отбор, рекордьор по участия с екипа на Испания – 167. Триумфирал е във всички турнири на клубно ниво с Реал Мадрид. От лятото на 2015 г. е играч на португалският отбор Порто.

Клубна кариера 
През цялата си кариера играе само за един отбор – Реал Мадрид. В отбора е от 1999 г., дебютира за първия състав на 27 ноември 1997 г. срещу Русенборг БК, в мач от Шампионската лига. През следващия сезон е резерва на германецът Бодо Илгнер. През следващия сезон Икер успява да го измести от титулярното място. През 2000 г. става най-младият вратар, играл на финал на Шампионската лига. Касияс за кратко е резерва на Сесар Санчес. През 2002 г., на финала на Шампионската лига, Санчес се контузва и е сменен от Касияс в 35-ата минута. Касияс успява да си върне титулярното място. Става шампион през 2001 г., както и през 2003 г. Носител е на КЕШ през 2000 г. и 2002 г. През 2002 г. печели също Междуконтиненталната купа и Суперкупата на Европа с отбора на Реал Мадрид. На 17 юни 2007 г. става шампион на Испания с Реал Мадрид. През сезон 2007 – 2008 отново печели Ла лига. На 14 февруари 2008 г. подписва договор, който се подновява автоматично, щом Касияс изиграе 30 мача през сезона. През февруари 2009 г. става вратарят с най-много изиграни мачове за Реал, след като подобрява рекорда на Пако Буйо. Избран е за най-добър вратар в света за 2009 г. от международната федерация за история и статистика на футбола. През сезон 2011 – 2012 отново печели титлата на Испания с Реал Мадрид. През сезон 2013 – 2014 отново печели Шампионска лига.

Порто 
След 15 години в Реал Мадрид на 12 юли 2015 г., Икер взима решение да напусне родния си клуб и преминава в португалският Порто за срок от 2 години.

Край на кариерата 
На 18 февруари 2020 г. бе потвърдено че Касияс се е отказал от футбола на 38 г., той ще се кандидатира за президент на Кралската испанска федерация по футбол.

Национален отбор 
През 1999 г. печели Световно първенство за младежи до 20-годишна възраст. За първи път в мъжкия национален отбор на Испания играе на 3 юни 2000 г. срещу Швеция (1:1) в Гьотеборг. Участва на Европейското първенство по футбол през 2000 г. (до четвъртфинал), на Световното първенство през 2002 г. (до четвъртфинал), на Европейското първенство през 2004 г. (групи) и на Световното първенство през 2006 г. През 2008 г. става европейски шампион с националния отбор на своята страна. През 2010 г. става световен шампион с отбора на Испания. Касияс е капитан и е с основен принос за титлата. На 1/4 финала срещу Парагвай, Икер спасява дузпа. Стабилните му намеси в 1/2 финала срещу Германия и на финала срещу Холандия са решаващи. На Евро 2012 Касияс е титуляр във всички мачове и печели купата за втори път.

На 1 май 2019 г. по време на тренировка Икер получава инфаркт на миокарда и е приет спешно в болница, където е опериран.

Статистика

Клубна кариера 
Информацията е актуална към 17 ноември 2017 г.

1Европейските турнири включват Шампионска лига
2Други турнири включват Суперкупа на Испания, Суперкупа на Европа, Междуконтинентална купа и Световно клубно първенство

Национален отбор

Успехи

Реал Мадрид 
  Шампионска лига – 3 (1999/2000, 2001/02, 2013/14)
  Суперкупа на Европа – 2 (2002, 2014)
 Интерконтинентална купа – 2 (2002, 2014)
  Примера Дивисион – 5 (2000/01, 2002/03, 2006/07, 2007/08, 2011/12)
  Купа на Kраля – 2 (2010/11, 2013/14)
  Суперкупа на Испания – 4 (2001, 2003, 2008, 2012)

Испания 
 Световно първенство – 1 (2010)
  Европейско първенство – 2 (2008, 2012)
 Световно първенство за младежи – 1 (1999)

Индивидуални 
 Най-добър млад футболист в Примера Дивизион – 1 (2000)
 Най-добър млад футболист в на УЕФА – 1 (2000)
 Идеален отбор за годината на УЕФА – 6 (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012)
 Трофей Рикардо Самора – 1 (2007/08)
 Вратар на годината според IFFHS – 5 (2008, 2009, 2010, 2011, 2012)
 Идеален отбор на Световното първенство – 1 (2010)
 Най-добър вратар на Световното първенство – 1 (2010)
 Идеален отбор на Европейското първенство – 2 (2008, 2012)

Рекорди 
 Най-много мачове за Испания – 167
 Най-много мачове с екипа на Реал Мадрид в Международни турнири – 150
 Най-много мачове с екипа на Реал Мадрид в Европейските турнири – 148
 Най-много мачове с екипа на Реал Мадрид в Шампионската лига – 146

Бележки

Източници 

Испански футболисти
Футболисти на Реал Мадрид
Футболисти на Реал Мадрид Кастиля
Футболисти на ФК Порто